La phase finale de l'édition 2001 du Championnat d'Europe de football des moins de 16 ans se déroule lors du printemps 2001 en Angleterre. Il s'agit de la dernière année où le nom d'Euro des moins de 16 ans est utilisé. Seuls les joueurs nés après le  janvier 1984 peuvent participer au tournoi.

Tournoi Final

Phase de poules

Groupe A 
Les trois équipes en tête à égalité de points sont départagées par les résultats dans les matchs qui les ont opposées.

 journée

 journée

 journée

Groupe B 

 journée

 journée

 journée

Groupe C 

 journée

 journée

 journée

Groupe D 

 journée

 journée

 journée

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Statistiques

Classement des buteurs

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football 2001
Sport en Angleterre en 2001
Football en 2001